Humphrey Bogart - ator estadunidense

Localidades
Bogart (Geórgia)
Bogart (Ohio)
Bogart (Ontário)

Desambiguações de sobrenomes